Silloway ist der Name von

 Thomas Silloway (1828–1910), US-amerikanischer Architekt	
 Ward Silloway (1909–1965), US-amerikanischer Jazzmusiker (Posaune, auch Gesang)